Leopold hace referencia a:

 Abreviatura científica para el botánico G. Leopold.
 Leopold Kronecker, matemático alemán.
 Leopold Mozart, músico austriaco.
 Leopold Ruzicka, químico suizo, premio Nobel de Química en 1939.
 Anzio annie, Cañón ferroviario alemán.